Por Deming pode estar à procura de:

Pessoas 
 W. Edwards Deming, estatístico e teórico de gestão

Topônimos 
 Deming (Novo México)
 Deming (Washington)

Desambiguação